Великая жупа Дубрава () — административно-территориальная единица Независимого государства Хорватии, существовала в период с 30 июня 1941 по 8 мая 1945 года на территории современных Хорватии и Боснии и Герцеговины. Административный центр — Дубровник.

Гражданской администрацией административно-территориальной единицы руководил великий жупан, назначавшийся поглавником Хорватии Анте Павеличем. Великим жупаном Дубравы в течение всего периода существования административно-территориальной единицы являлся доктор Анте Николич. 

Великая жупа Дубрава имела деление на «котарские области» (), названные по их административными центрами; в 1941—1943 годах ими являлись: 

 Билеча 
 Дубровник 
 Гацко 
 Любине (до 15 сентября 1941 года)
  (с 15 сентября 1941 года)

Требине

Кроме того, в отдельную административную единицу был выделен город Сараево.

С 1 марта 1943 года существовала так называемая «котарская ипостава» () — район с центром в Яньине.

После капитуляции Италии границы великой жупы изменились, кроме вышеназванных районов в состав Дубравы вошли:

 районы Котор и Корчула
 города Херцег-Нови и Котор
 административные образования () Ластово и Бабино Поле
 часть административного образования Конавле — Груде

Однако утверждение хорватских властей на новых территориях оказалось проблемой. В середине 1943 в великую жупу прибыли части вермахта, нейтрализовавшие формирования четников и лишившие Италию возможностей влияния на территорию. Конавле, таким образом, оказалось под немецкой военной и черногорской гражданской администрацией. В начале 1944 года партизан, начинавших обретать силу в регионе, вытеснили из Дубравы, но они вернулись в мае того же года.

20 мая 1944 в прибрежной зоне было объявлено чрезвычайное положение, распространившееся в том числе на великую жупу, поэтому гражданскую власть заменила военная администрация. Вопросы гражданского управления перешли к командующему войсками на реке Неретва.

5 июля 1944 три района великой жупы (Столац, Чаплина и Гацко) перешли в состав великой жупы Хум.

28 марта 1945, несмотря на введение чрезвычайного положения, для решения вопросов гражданского управления был назначен специальный представитель гражданской администрации, подчинённый командующему войсками прибрежного участка Неретвы.

Примечания 

История Боснии и Герцеговины
Хорватия во время Второй мировой войны
Независимое государство Хорватия
Административные единицы, образованные в 1941 году
Административные единицы, упразднённые в 1945 году
Дубровник